Wilhelm Reichardt ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Reichardt (Maler) (1855–1938), deutsch-brasilianischer Maler 
 Wilhelm Reichardt (Theologe) (1871–1941), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Wilhelm Reichart
 Wilhelm Reichert